Kocka je lahko:
 kocka - geometrijsko telo
 v kristalografiji osnovna celica kubične strukture
 igralna kocka
 Rubikova kocka
 Kocka (skupina) - slovenska rap skupina
galerija Kocka, Novo mesto
 Kocka - kanadski film (1997)
 v medicini je kocka kost (kockaste oblike) na stopalu
 Kocka, priimek v Sloveniji